Shansisuchus (лат., буквально: крокодил из Шаньси) — род вымерших пресмыкающихся из семейства эритрозухид (Erythrosuchidae), живших во времена триасового периода (анизийский век) на территории современного Китая.

Первые окаменелости Shansisuchus были обнаружены в формации Ermaying провинции Шаньси в 1964 году китайским палеонтологом Яном Чжунцзянем.

Описание 
Как и другие эритрозухиды, Shansisuchus был хищником с большим телом и большим черепом. Длина черепа доходит до 60 см. Скелет относительно лёгкий, с длинными конечностями. 

Shansisuchus уникален среди ранних Archosauriformes тем, что в его черепе есть отверстие, называемое подноздревым окном.

Систематика

Филогения 
Кладограмма составлена по филогенетическому анализу 2013 года:

Классификация 
По данным сайта Paleobiology Database, на сентябрь 2019 года в род включают 2 вымерших вида:
 
  [syn. ]

Примечания 

Эритрозухиды
Пресмыкающиеся триасового периода
Ископаемая фауна Евразии
Фоссилии из триасовых отложений Китая